Сульфид мышьяка(III) — бинарное неорганическое соединение мышьяка и серы с формулой AsS, тёмно-жёлтые кристаллы, нерастворимые в воде, ядовит.

Получение 

 В природе встречается минерал аурипигмент — AsS

 Сплавление мышьяка с серой в инертной атмосфере даёт смесь продуктов:

 Растворение оксида мышьяка в насыщенном растворе сероводорода:

 Сплавление  оксида мышьяка с серой:

Физические свойства 

Сульфид мышьяка(III) образует тёмно-жёлтые кристаллы моноклинной сингонии, пространственная группа P 2/n, параметры ячейки a = 1,147 нм, b = 0,957 нм, c = 0,424 нм, β = 90,45°, Z = 4.

Кристалл образован молекулами димерами AsS.

Практически нерастворим в воде, p ПР = 25÷29.

Растворяется в этаноле, не растворяется в сероуглероде, бензоле.

Химические свойства 

 Разлагается перегретым па́ром:

 Окисляется горячими серной и азотной кислотами:

 Реагирует с щелочами:

 Окисляется горячей концентрированной перекисью водорода:

 Окисляется кислородом воздуха при прокаливании:

 Реагирует с серой при сплавлении:

 С сульфидами щелочных металлов образует тиоарсениты:

 С сульфидами щелочных металлов с серой образует тиоарсенаты:

Применение 

 Полупроводниковые материалы.
 Для изготовления волоконных световодов для инфракрасного излучения.
 Пигмент.

Токсичность 
Как сульфид мышьяка, так и остальные соединения мышьяка ядовиты.

Литература 
 
 
 
 

Соединения мышьяка
мышьяк
Сульфиды мышьяка